

Toponyme

 Golling an der Erlauf, bourg autrichien du district de Melk, en Basse-Autriche ;
 Golling an der Salzach, bourg autrichien du district de Hallein, en Salzbourg.

Patronyme

 Claudia Golling (1950-), actrice allemande.